Czempin steht für
 Czempiń (deutsch Czempin oder Tschempin, 1940–45 Karlshausen), Stadt in Polen

Czempin ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Czempin (1887–1974), deutscher Schauspieler der Stummfilmzeit und Doktor der Philosophie
 Herbert Champain (geb. 1907 als Herbert Czempin, gest. 1992), deutscher Sänger (Tenor) und Gesangsausbilder, Ehemann von Charlotte Landé